Les Anatidae (ou Anatidés) constituent la plus importante famille de l'ordre des Anseriformes. Elle comprend les oies, les cygnes, les canards et espèces apparentées : dendrocygnes, coscoroba, bernaches, céréopse, stictonette, ouettes, tadornes, brassemers (ou canards-vapeur), oie-armée, ptéronette, anserelles, callonette, merganette, sarcelles, nettes, fuligules, morillon, eiders, arlequin, harelde, macreuses, garrots, harles, hétéronette et érismatures. Ces termes ne sont ni très précis ni spécifiques à une espèce ou un genre, c'est-à-dire qu'une même espèce peut s'appeler à la fois Fuligule à collier et Morillon à bec cerclé.

Morphologie 
Ce sont des oiseaux aquatiques de taille moyenne à grande (de 30 à ), au corps massif, aux pattes courtes et palmées, leur doigt arrière est absent ou court et légèrement surélevé par rapport aux autres doigts. Le bec généralement aplati et arrondi à l'extrémité qui possède la caractéristique commune des Anseriformes, c'est-à-dire que l'intérieur est couvert de lamelles filtrantes.

Les canards présentent un dimorphisme sexuel net, ce qui n'est pas le cas chez les cygnes et les oies. Les jeunes sont nidifuges et leur développement est rapide (quelques semaines). Leur plumage dense est imperméabilisé grâce aux sécrétions de la glande uropygienne.

Répartition 
Cosmopolites à l'exception de l'Antarctique, ils vivent dans une large variété d'habitats aquatiques, nichant surtout en eau douce. Leur régime alimentaire est très éclectique, allant des herbivores stricts aux carnivores en passant par les planctivores.

Domestication 
Seules certaines variétés d'anatidés sont reconnues comme domestiques par la législation française dans la liste officielle du ministère de l'Environnement.

Maladies 
Les anatidés, comme tous les oiseaux, peuvent être porteurs de nombreux parasites et microbes, qu'ils peuvent véhiculer en tant qu'animaux prédateurs. En particulier, les anatidés sont un des hôtes naturels de la grippe aviaire et de la maladie de Newcastle. Ils peuvent parfois en être porteurs sans signes de maladie (porteur asymptomatique). Les anatidés peuvent être affectés par la peste du canard, une entérite virale qui ne touche que ce groupe d'oiseau.

Virus H5N1 
Il semble que les élevages de canards et d'oies puissent abriter des porteurs asymptomatiques du virus H5N1 de la grippe aviaire, y compris en Europe : le , à la suite de la détection confirmée du H5N1 dans des élevages de canetons allemands, avec des porteurs asymptomatiques, la FAO a alerté l'Union européenne sur le fait que le H5N1 pourrait déjà dans certaines zones de l'Europe être asymptomatiquement présent chez des canards et oies domestiques. Ces animaux en bonne santé apparente pourraient transmettre le virus aux poulets chez lesquels le virus est mortel. La FAO craint que l’UE ne devienne la troisième zone mondiale de présence endémique du virus.

Le risque serait plus grand d'une persistance du virus et de foyer de H51N aviaires dans les zones de l’UE où des populations importantes de canards et d'oies domestiques vivent. C'est le cas par exemple autour de la mer Noire (20 millions environ de canards sont élevés rien qu'en Ukraine, et quatre millions de canards et quatre millions d'oies domestiques sont élevées en Roumanie et dans le delta du Danube (ce sont des densités comparables à celles des zones asiatiques où le H5N1 persiste et circule chez les poulets précise la FAO). Joseph Domenech (Vétérinaire en chef à la FAO) exhorte l'UE à se préparer à affronter de nouvelles vagues de foyers de grippe aviaire, très probablement de l'est vers l'ouest, si le virus réussit à se maintenir tout au long de l'année chez les canards et oies d'élevage. À cette occasion, la FAO a estimé qu'il fallait revoir les stratégies d’évaluation et de gestion du risque, de surveillance et de recherche du virus. En particulier, la surveillance du H5N1 dans les élevages ne doit pas être limitée aux seuls poulets.

Taxonomie

Liste des sous-familles actuelles 
Selon :
 Anatinae Leach, 1820 - les vrais canards
 Anserinae Vigors, 1825 - les cygnes, les oies...
 Dendrocygninae Reichenbach, 1849 - les dendrocygnes
 Stictonettinae Boetticher, 1950 - la stictonette
 Tadorninae Reichenbach, 1850

Note : Les dernières études intègrent les tadorninés dans les anatinés comme la tribu Tadornini.

D'anciennes classifications élèvent différentes tribus des anatinés au rang de sous-famille (Anatini, Aythyini, Mergini et Tadornini).

Liste des espèces 
D'après la classification de référence (version 8.1, 2018) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :

 Dendrocygna viduata – Dendrocygne veuf
 Dendrocygna autumnalis – Dendrocygne à ventre noir
 Dendrocygna guttata – Dendrocygne tacheté
 Dendrocygna arborea – Dendrocygne des Antilles
 Dendrocygna bicolor – Dendrocygne fauve
 Dendrocygna eytoni – Dendrocygne d'Eyton
 Dendrocygna arcuata – Dendrocygne à lunules
 Dendrocygna javanica – Dendrocygne siffleur
 Thalassornis leuconotus – Dendrocygne à dos blanc
 Cereopsis novaehollandiae – Céréopse cendré
 Branta bernicla – Bernache cravant
 Branta ruficollis – Bernache à cou roux
 Branta sandvicensis – Bernache néné
 Branta canadensis – Bernache du Canada
 Branta leucopsis – Bernache nonnette
 Branta hutchinsii – Bernache de Hutchins
 Anser indicus – Oie à tête barrée
 Anser canagicus — Oie empereur
 Anser rossii – Oie de Ross
 Anser caerulescens – Oie des neiges
 Anser anser – Oie cendrée
 Anser cygnoides – Oie cygnoïde
 Anser fabalis – Oie des moissons
 Anser brachyrhynchus – Oie à bec court
 Anser serrirostris – Oie de la toundra
 Anser albifrons – Oie rieuse
 Anser erythropus – Oie naine
 Coscoroba coscoroba – Coscoroba blanc
 Cygnus atratus – Cygne noir
 Cygnus melancoryphus – Cygne à cou noir
 Cygnus olor – Cygne tuberculé
 Cygnus buccinator – Cygne trompette
 Cygnus columbianus – Cygne siffleur
 Cygnus cygnus – Cygne chanteur
 Stictonetta naevosa – Stictonette tachetée
 Hymenolaimus malacorhynchos – Hyménolaime bleu
 Tachyeres patachonicus – Brassemer de Patagonie
 Tachyeres pteneres – Brassemer cendré
 Tachyeres brachypterus – Brassemer des Malouines
 Tachyeres leucocephalus – Brassemer à tête blanche
 Merganetta armata – Merganette des torrents
 Plectropterus gambensis – Oie-armée de Gambie
 Sarkidiornis sylvicola – Canard sylvicole
 Sarkidiornis melanotos – Canard à bosse
 Cyanochen cyanoptera – Ouette à ailes bleues
 Alopochen aegyptiaca – Ouette d'Égypte
 Alopochen mauritiana – (?)
 Alopochen kervazoi – (?)
 Neochen jubata – Ouette de l'Orénoque
 Chloephaga melanoptera – Ouette des Andes
 Chloephaga picta – Ouette de Magellan
 Chloephaga hybrida – Ouette marine
 Chloephaga poliocephala – Ouette à tête grise
 Chloephaga rubidiceps – Ouette à tête rousse
 Radjah radjah – Tadorne radjah
 Tadorna tadorna – Tadorne de Belon
 Tadorna ferruginea – Tadorne casarca
 Tadorna cana – Tadorne à tête grise
 Tadorna tadornoides – Tadorne d'Australie
 Tadorna variegata – Tadorne de paradis
 Tadorna cristata – Tadorne de Corée
 Malacorhynchus membranaceus – Canard à oreilles roses
 Salvadorina waigiuensis – Canard de Salvadori
 Cairina moschata – Canard musqué
 Asarcornis scutulata – Canard à ailes blanches
 Pteronetta hartlaubii – Canard de Hartlaub
 Aix sponsa – Canard branchu
 Aix galericulata – Canard mandarin
 Chenonetta jubata – Canard à crinière
 Nettapus auritus – Anserelle naine
 Nettapus coromandelianus – Anserelle de Coromandel
 Nettapus pulchellus – Anserelle élégante
 Amazonetta brasiliensis – Canard amazonette
 Callonetta leucophrys – Canard à collier noir
 Lophonetta specularioides – Canard huppé
 Speculanas specularis – Canard à lunettes
 Sibirionetta formosa – Sarcelle élégante
 Spatula querquedula – Sarcelle d'été
 Spatula hottentota – Sarcelle hottentote
 Spatula puna – Sarcelle de la puna
 Spatula versicolor – Sarcelle bariolée
 Spatula platalea – Canard spatule
 Spatula cyanoptera – Sarcelle cannelle
 Spatula discors – Sarcelle à ailes bleues
 Spatula smithii – Canard de Smith
 Spatula rhynchotis – Canard bridé
 Spatula clypeata – Canard souchet
 Mareca strepera – Canard chipeau
 Mareca falcata – Canard à faucilles
 Mareca penelope – Canard siffleur
 Mareca sibilatrix – Canard de Chiloé
 Mareca americana – Canard d'Amérique
 Mareca marecula – (?)
 Anas sparsa – Canard noirâtre
 Anas undulata – Canard à bec jaune
 Anas melleri – Canard de Meller
 Anas superciliosa – Canard à sourcils
 Anas laysanensis – Canard de Laysan
 Anas wyvilliana – Canard des Hawaï
 Anas luzonica – Canard des Philippines
 Anas poecilorhyncha – Canard à bec tacheté
 Anas zonorhyncha – Canard de Chine
 Anas platyrhynchos – Canard colvert
 Anas fulvigula – Canard brun
 Anas rubripes – Canard noir
 Anas diazi – Canard du Mexique
 Anas capensis – Canard du Cap
 Anas bahamensis – Canard des Bahamas
 Anas erythrorhyncha – Canard à bec rouge
 Anas georgica – Canard à queue pointue
 Anas eatoni – Canard d'Eaton
 Anas acuta – Canard pilet
 Anas crecca – Sarcelle d'hiver
 Anas carolinensis – Sarcelle à ailes vertes
 Anas flavirostris – Sarcelle tachetée
 Anas andium – Sarcelle des Andes
 Anas gibberifrons – Sarcelle grise
 Anas albogularis – Sarcelle des Andaman
 Anas theodori – (?)
 Anas gracilis – Sarcelle australasienne
 Anas castanea – Sarcelle rousse
 Anas bernieri – Sarcelle de Bernier
 Anas chlorotis – Sarcelle de Nouvelle-Zélande
 Anas aucklandica – Sarcelle des Auckland
 Anas nesiotis – Sarcelle de Campbell
 Marmaronetta angustirostris – Marmaronette marbrée
 Rhodonessa caryophyllacea – Nette à cou rose
 Netta rufina – Nette rousse
 Netta peposaca – Nette demi-deuil
 Netta erythrophthalma – Nette brune
 Aythya valisineria – Fuligule à dos blanc
 Aythya americana – Fuligule à tête rouge
 Aythya ferina – Fuligule milouin
 Aythya australis – Fuligule austral
 Aythya innotata – Fuligule de Madagascar
 Aythya baeri – Fuligule de Baer
 Aythya nyroca – Fuligule nyroca
 Aythya novaeseelandiae – Fuligule de Nouvelle-Zélande
 Aythya collaris – Fuligule à collier
 Aythya fuligula – Fuligule morillon
 Aythya marila – Fuligule milouinan
 Aythya affinis – Petit Fuligule
 Polysticta stelleri – Eider de Steller
 Somateria fischeri – Eider à lunettes
 Somateria spectabilis – Eider à tête grise
 Somateria mollissima – Eider à duvet
 Histrionicus histrionicus – Arlequin plongeur
 Camptorhynchus labradorius – Eider du Labrador
 Melanitta perspicillata – Macreuse à front blanc
 Melanitta fusca – Macreuse brune
 Melanitta deglandi – Macreuse à ailes blanches
 Melanitta nigra – Macreuse noire
 Melanitta americana – Macreuse à bec jaune
 Clangula hyemalis – Harelde kakawi
 Bucephala albeola – Petit Garrot
 Bucephala clangula – Garrot à œil d'or
 Bucephala islandica – Garrot d'Islande
 Mergellus albellus – Harle piette
 Lophodytes cucullatus – Harle couronné
 Mergus australis – Harle austral
 Mergus octosetaceus – Harle huppard
 Mergus merganser – Grand Harle
 Mergus serrator – Harle huppé
 Mergus squamatus – Harle de Chine
 Heteronetta atricapilla – Hétéronette à tête noire
 Nomonyx dominicus – Érismature routoutou
 Oxyura jamaicensis – Érismature rousse
 Oxyura ferruginea – Érismature des Andes
 Oxyura vittata – Érismature ornée
 Oxyura australis – Érismature australe
 Oxyura maccoa – Érismature maccoa
 Oxyura leucocephala – Érismature à tête blanche
 Biziura lobata – Érismature à barbillons

Parmi celles-ci, sept espèces sont éteintes :
 Alopochen kervazoi – (?)
 Alopochen mauritiana
 Mareca marecula
 Anas theodori
 Rhodonessa caryophyllacea – Nette à cou rose
 Camptorhynchus labradorius – Eider du Labrador
 Mergus australis – Harle austral
 Tadorna cristata – Tadorne de Corée (non vue depuis les années 1960)

Phylogénie 
Ansériformes vivants d'après les travaux de John Boyd.

Légende 
Une légende ouest-européenne ancienne, ayant cours avant que le lieu de nidification de certains anatidés ne soit connu comme pour la Bernache nonnette (espèce migratrice) prétend que les anatifes font partie du cycle de développement de ces oiseaux, d'où le nom vernaculaire anglais des anatifes, les Goose barnacle et des bernaches nonnettes Barnacle Goose. Le moine gallois du , Giraud de Barri, a même affirmé avoir vu des bernaches en train de se transformer.

Voir aussi

Bibliographie 
 
 Deceunick, B., Maillet, N (2004), Dénombrements d’anatidés et de Foulques hivernants en France. . 47 p.

Références taxonomiques

Liens externes

Notes et références 

Famille d'oiseaux (nom scientifique)